Kenneally ist der Familienname folgender Personen:

Brian Kenneally (* 1975), irischer Straßenradrennfahrer
Paddy Kenneally (1916–2009), australischer, irisch stämmiger Unabhängigkeitsaktivist